Grauer Kopf ist der Name
eines Berges (2791 m) im Verwall (Alpen), siehe Grauer Kopf (Verwall)
zweier Berge im Hintertaunus:
Grauer Kopf (Holzhausen) (543 m)
Grauer Kopf (Zorn) (518 m, 1 km ostnordöstlich von Zorn)
Siehe auch:
Sonderverband Graukopf